Хамза бей джамия може да се отнася за:

 Хамза бей джамия, Битоля, Република Македония;
 Хамза бей джамия, Солун, Гърция;
 Хамза бей джамия, Бурса, Турция.